Högstorp kan vara:

Högstorp, Ale kommun
Högstorp, Växjö